Paweł Krawczyk (1897–1939) – polski żołnierz, podoficer, kawaler VM
 Paweł Krawczyk (ur. 1972) – polski muzyk, członek zespołu Hey
 Paweł Krawczyk (ur. 2003) – polski piłkarz ręczny